Das Dafabet Masters 2020 war ein Einladungsturnier und Teil der Saison 2019/20 der Snooker Main Tour. Das traditionsreichste Snookerturnier nach der Weltmeisterschaft fand zum 46. Mal in London statt. Vom 12. bis 19. Januar war der Alexandra Palace (im Volksmund: Ally Pally genannt) zum neunten Mal in Folge der Austragungsort.

Titelverteidiger war der amtierende Weltmeister Judd Trump, der allerdings schon im Achtelfinale mit 3:6 gegen Shaun Murphy verlor.

Stuart Bingham schlug im Finale Ali Carter mit 10:8 und gewann damit zum ersten Mal den Titel beim Masters.

Preisgeld 
Gegenüber dem Vorjahr gab es eine deutliche Steigerung des Preisgelds um 125.000 £. Alleine 50.000 £ davon gingen zusätzlich an den Gewinner, die übrigen Teilnehmer bekamen zwischen 10.000 £ und 2.500 £ mehr. Auch die Prämie für das höchste Turnierbreak stieg um 5.000 £.

Turnierplan 
Bis auf den Weltranglistendritten Ronnie O’Sullivan, der seine Teilnahme abgesagt hatte, waren wie immer die 16 Topspieler der Weltrangliste eingeladen. Für den Engländer rückte die Nummer 17 Ali Carter nach. Eröffnet wurde das Turnier am Sonntag, den 12. Januar mit der Partie Ding Junhui gegen Joe Perry.

Finale

Century-Breaks 
11 Spieler erzielten 18 Century-Breaks. Das höchste von 144 Punkten gelang dabei David Gilbert.

Quellen 

2020
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace